Synoniem van 'bijzonder'
 Speciaal (Boef & Ronnie Flex), een lied van Boef en Ronnie Flex uit 2017
 Speciaal (Frenna, Boef & Madam Julie), een lied van Frenna, Boef & Madam Julie in samenwerking met Kaeh uit 2018
 Speciaal onderwijs, een vorm van onderwijs
 Speciaalbier, een bier dat anders is dan pils